Камоґава (Ісікава)
Камоґава (Кіото)
Камоґава (Коті)
Камоґава (Тіба)
Камоґава — японська назва річки Камо.